Непобедиво срце може бити:

 Непобедиво срце (роман), роман књижевнице Мир-Јам
 Непобедиво срце (ТВ серија), српска теленовела